Вега-дель-Эсла ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Леон в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитеты 

 Альгадельфе-де-ла-Вега
 Кабрерос-дель-Рио
 Кампасас
 Кампо-де-Вильявидель
 Кастильфале
 Симанес-де-ла-Вега
 Корбильос-де-лос-Отерос
 Кубильяс-де-лос-Отерос
 Кубильяс-де-Руэда
 Фресно-де-ла-Вега
 Фуэнтес-де-Карбахаль
 Гордонсильо
 Градефес
 Гусендос-де-лос-Отерос
 Исагре
 Мансилья-де-лас-Мулас
 Мансилья-Майор
 Матадеон-де-лос-Отерос
 Матанса-де-лос-Отерос
 Пахарес-де-лос-Отерос
 Сан-Мильян-де-лос-Кабальерос

Районы Леона